Валерий Иванович Коваленко (1 октября 1968, Кременчуг) — советский, российский и украинский футболист, выступавший на позиции защитника. Сыграл 29 матчей в высшей лиге Украины.

Биография 
На взрослом уровне дебютировал в 17-летнем возрасте в составе кременчугского «Кремня», выступавшего в соревнованиях коллективов физкультуры. В 1987 году стал серебряным призёром чемпионата Украинской ССР среди КФК. В 1990 году перешёл в элистинский «Уралан» и выступал за него в течение шести сезонов, сыграв 164 матча в первенствах СССР и России.

В начале 1996 года вернулся на родину и присоединился к составу «Кремня», игравшего в высшей лиге Украины. Дебютный матч на высшем уровне сыграл 6 апреля 1996 года против «Карпат», выйдя на замену на 68-й минуте вместо Андрея Купцова. В высшей лиге сыграл в составе «Кремня» 25 матчей и в сезоне 1997/98 вместе с командой вылетел в первую лигу, затем ещё полтора сезона продолжал играть за команду. В начале 1999 года перешёл в запорожский «Металлург», в его составе сыграл 4 матча в высшей лиге.

В 2000 году снова уехал в Россию, где выступал во втором дивизионе за «Селенгу», «КАМАЗ», челябинский «Зенит» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре. В возрасте 34 лет завершил спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Бурятия»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Смена»